Vockel ist der Familienname folgender Personen:

 Heinrich Vockel (1892–1968), deutscher Wirtschaftspolitiker
 Jürgen Vockel († 1945), deutscher U-Boot-Kommandant
 Wolfgang Vockel (* 1955), deutscher Kommunalbeamter, Bürgermeister von Tauberbischofsheim